Sette navi della US Navy sono state battezzate Connecticut, in onore del 5º Stato dell'Unione.

USS Connecticut – gundalow trasformato in cannoniera ed impiegato nel Lago Champlain dall'Esercito continentale nella Battaglia di Valcour Island durante la guerra d'indipendenza americana
 – impiegata durante la quasi-guerra con la Francia tra il 1799 e il 1800
 – nave a pale varata nel 1861 ed acquisita dalla US Navy nello stesso anno per essere impiegata durante la guerra di secessione
USS Pompanoosuc – nave in costruzione presso i cantieri di Boston nel 1863, ribattezzata Connecticut il 15 maggio 1869; mai completata ne varata venne smantellata nel 1884
 – monitore varato come USS Connecticut nel 1900; ribattezzato  nel 1901; ribattezzato  nel 1909, per assegnare il nome Nevada alla 
 – nave da battaglia, unità capoclasse della classe omonima, varata nel 1904
 – sottomarino nucleare d'attacco  varato nel 1997

Connecticut